Примера Дивизио 1999/00 () — пятый сезон чемпионата Андорры по футболу. В турнире приняло участие 8 клубов и проходил он с 19 сентября 1999 года по 29 мая 2000 года. Чемпионом впервые стал «Констелласьо Эспортива» и получил право играть в еврокубках, в предварительном раунде Кубка УЕФА 2000/01. Серебряным и бронзовыми призёрами стали клубы «Санта-Колома» и «Интер». Чемпионат Андорры покинули 2 команды: «Спортинг» и «Бенито». «Спортинг» вылетел в Сегона Дивизио (второй дивизион).

Участники 

Число участников чемпионата Андорры было уменьшено по сравнению с предыдущим сезоном 1998/99 с 12 до 8. На данный момент 4 из 8 клубов прекратили существование.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Андорры 1999/00 на сайте RSSSF
 Чемпионат Андорры 1999/00 на сайте foot.dk
 Чемпионаты Андорры (1995—2000) на сайте webalice.it

1999/2000